Como Garrafina se conoce tanto a:

 Garrafina, sinónimo de garrafón , adulteración de bebidas alcohólicas, Garrafón.
 Garrafina, juego de cartas, Garrafina.